Нортвуд има више значења:
 Нортвуд (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Нортвуд (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Нортвуд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Нортвуд (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Универзитет Нортвуд